Cronenberg (bij Lauterecken), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Cronenberg (Wuppertal), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
David Cronenberg, een Canadese filmregisseur